Кубок угорської ліги 2013–2014 — 7-й розіграш Кубка угорської ліги. У змаганні брали участь 32 команди. Титул вперше здобув Діошдьйор.

Перший раунд 
Матчі були зіграні з 4 вересня до 20 листопада 2013 року.

Група А 

Примітка.

1. Із клубу Варда було знято 1 очко.
|valign="top"|

Група B 

|valign="top"|

Група C 

|valign="top"|

Група D 

|valign="top"|

Група E 

|valign="top"|

Група F 

|valign="top"|

Група G 

|valign="top"|

Група H 

|valign="top"|

1/8 фіналу 

| colspan="5" style="background:#fcc;"|22 лютого/4 березня 2014

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|25 лютого/4 березня 2014

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|26 лютого/4 березня 2014

|}

Чвертьфінали 

| colspan="5" style="background:#fcc;"|18 березня/1 квітня 2014

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|18 березня/2 квітня 2014

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|19 березня/1 квітня 2014

|}

Півфінали 

| colspan="5" style="background:#fcc;"|22/29 квітня 2014

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|23/30 квітня 2014

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок угорської ліги на soccerway 

2013–2014
2013 у футболі
2014 у футболі
2013 в угорському спорті
2014 в угорському спорті